Plusieurs navires ont porté le nom de SS Dresden :
 le , un cargo de la Yorkshire Coal and Steamship Company ;
 le , un navire à passager de la Norddeutscher Lloyd ;
 le , un navire à passager de la Great Eastern Railway ;
 le , un navire à passage de la Norddeutscher Lloyd.

Voir aussi 
 , plusieurs navires de la Kaiserliche Marine.

Nom de bateau